

Patronyme 

Gilmar Nascimento Texeira dit « Kid », joueur de volley-ball brésilien né le  ;
Kanekoa Jacob Texeira, né le , joueur américain de base-ball ;
César David Texeira Torres, footballeur uruguayen, né le  ;
Mark Texeira (?-), dessinateur et auteur de comics américain.

Autre 
 Le Prix Novais-Texeira, ancien nom du prix du meilleur court métrage du syndicat français de la critique de cinéma.

Patronyme portugais